Григо́рий Миха́йлович Бата́лов (; а, Витебск — , Киев) — советский офицер и военачальник, участник Великой Отечественной войны, командир 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии майор.

Герой Советского Союза (). Генерал-лейтенант (1959).

Молодость и служба до войны 

Родился а в Витебске в семье рабочего. Белорус. Окончил неполную среднюю школу. Работал слесарем автомобильного гаража треста «Союзтранс» в Витебске.

В сентябре 1934 года призван в ряды Красной армии. В 1937 году окончил Минское военно-пехотное училище, как один из лучших выпускников был оставлен в училище командиром учебного пулемётного взвода, помощником командира и командиром пулемётной роты. Член ВКП(б) с 1939 года.

Великая Отечественная война 
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. На базе училища был сформирован сводный отряд, в котором командир роты старший лейтенант Баталов воевал на Западном фронте. Участник оборонительного Белорусского и Смоленского оборонительных сражений. В сентябре 1941 года отозван с фронта на учёбу. В 1942 году окончил ускоренный курс Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

С января 1942 года был помощником начальника оперативного отделения штаба 29-й стрелковой дивизии Среднеазиатского военного округа (дивизия формировалась в Акмолинске), в июле назначен начальником оперативного отделения. 16 июля дивизия прибыла на Сталинградский фронт, а уже 21 июля вступила в бой в составе передовых отрядов 64-й армии. В рядах дивизии прошёл всю Сталинградскую битву, начиная от оборонительных боёв под Цимлянской и августовских контрударов на Дону, до многомесячной обороны южнее Сталинграда, контрнаступления и ликвидации окруженной 6-й немецкой армии. В январе 1943 года капитан Баталов назначен командиром 229-го стрелкового полка этой дивизии. За героизм в Сталинградской битве армия, дивизия и полк стали гвардейскими (приказ народного комиссара обороны СССР от 1 марта 1943 года), получив соответственно наименования 7-я гвардейская армия, 72-я гвардейская стрелковая дивизия и 229-й гвардейский стрелковый полк. В этом составе Г. М. Баталов воевал и далее.

Из-под Сталинграда в начале весны 1943 года прибыл на Воронежский фронт, с июля 1943 года воевал на Степном фронте, с октября 1943 года — на 2-м Украинском фронте. Уже следующее сражение, в котором участвовал полк Баталова, по своим накалу и тяжести оказалось ничем не легче, чем битва под Сталинградом.

Беспримерный героизм воины-гвардейцы проявили в Курской битве. Утром 5 июля 1943 года 229-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии майора Г. М. Баталова вел оборонительные бои со значительно превышающими силами армейской группы «Кемпф» в районе населённых пунктов Маслова Пристань и Карнауховка Шебекинского района Белгородской области. Согласно архивным документам штаб 72-й гвардейской стрелковой дивизии донес, что в течение 5 — 6 июля 1943 года из двух батальонов полка гвардии майора Г. М. Баталова в Карнауховке и Масловой Пристани пропало без вести и в дальнейшем не вернулось в полк 686 бойцов и командиров, в том числе из 2-гo батальона — 169, а из 3-го батальона — 517. Практически все пропавшие без вести погибли на поле боя, отражая непрерывные атаки немецких танков и пехоты. А полк продолжал держать оборону, отходя от рубежа к рубежу на заранее подготовленные позиции и ни разе не оставив рубеж без приказа. 12 июля в районе совхоза «Поляна» противник был окончательно остановлен. В ходе контрнаступления 23 июля 1943 года 229-й гвардейский стрелковый полк вышел на правый берег реки Северский Донец, полностью заняв Маслову Пристань и восстановив линию фронта, занимаемую им до начала Курской битвы. Затем полк наступал в Белгородско-Харьковской и Полтавско-Кременчугской наступательных операциях.

Командир 229-го гвардейского стрелкового полка (72-я гвардейская стрелковая дивизия, 25-й гвардейский стрелковый корпус, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии майор Г. М. Баталов проявил исключительное мужество в ходе битвы за Днепр. Его полк, усиленный артиллерией и танками, был назначен передовым отрядом дивизии и получил задачу скорейшего выхода к Днепру. Выполнив эту задачу, в ночь на 25 сентября 1943 года 229-й гвардейский стрелковый полк гвардии майора Г. М. Баталова первым в дивизии с ходу форсировал Днепр на подручных и самодельных переправочных средствах у села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР и захватил плацдарм. В ночь на 26 сентября 1943 года ворвался в село Бородаевка и, продвинувшись на 4 километра, нанёс противнику большой урон в живой силе и технике. В результате его действия созданный плацдарм был расширен и надёжно закреплён, на него начали переправляться главные силы дивизии.

За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года гвардии майору Григорию Михайловичу Баталову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1408).

Затем командиром полка участвовал в Кировоградской и Уманско-Ботошанской наступательных операциях. В мае 1944 года стал заместителем командира 72-й гвардейской стрелковой дивизии, участвуя на этом посту в Ясско-Кишиневской и Дебреценской наступательных операциях. В начале последней операции, в бою 8 октября 1943 года под городом Регин в северной Румынии, был тяжело ранен. Вернулся в строй в январе 1945 года и принял участие в Венской наступательной операции, причём с 25 марта по 25 апреля 1945 года временно исполнял должность командира дивизии после ухода на повышение её прежнего командира Героя Советского Союза гвардии генерал-майора А. И. Лосева. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию.

Послевоенная биография 
После Победы в Великой Отечественной войне продолжал службу в Советской армии. Служил по-прежнему заместителем командира 72-й гвардейской стрелковой дивизии в Центральной группе войск до самого расформирования дивизии. С марта 1946 — командир 357-го гвардейского стрелкового полка 114-й гвардейской стрелковой дивизии Киевского военного округа, с июня 1946 — командир сформированной на основе 114 гв сд 114-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Белорусского военного округа. В мае 1947 года в дивизии случилось чрезвычайное происшествие с гибелью военнослужащих, за что полковник Баталов был снят с должности командира дивизии и назначен командиром 346-го гвардейского воздушно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в сентябре 1948 года переведён командовать 104-м гвардейским посадочным воздушно-десантным полком 21-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В сентябре 1949 года направлен учиться в академию.

В 1952 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в ноябре этого года назначен заместителем командира 36-й отдельной стрелковой бригады Уральского военного округа, в ноябре 1953 года стал заместителем командира 417-й стрелковой дивизии в Забайкальском военном округе. С мая 1954 года командовал 36-й стрелковой дивизией в Забайкалье, с апреля 1956 — 49-й стрелковой дивизией в Северо-Кавказском военном округе (в июне 1956 дивизию передали в Закавказский военный округ и перевели в Баку, в феврале 1957 года дивизия переформирована в мотострелковую с сохранением прежнего номера). С ноября 1957 года вновь учился.

В 1959 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С октября 1959 — первый заместитель командующего — член Военного совета 38-й армии Прикарпатского военного округа. С апреля 1962 года был представителем Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора при командующем общевойсковой армией в Чехословацкой народной армии. С октября 1963 — первый заместитель командующего — член Военного совета 1-й отдельной армии Киевского военного округа (армией в то время командовал дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А. И. Родимцев), в марте 1966 года назначен командующим этой армией. В октябре 1967 года армия была переименована в 1-ю гвардейскую армию, Г. М. Баталов продолжал командовать ею. С июля 1969 — заместитель Главнокомандующего по боевой подготовке — начальник Управления боевой подготовки Группы советских войск в Германии. С августа 1970 года был военным советником при командующем войсками военного округа Национальной народной армии Германской Демократической Республики. С апреля 1971 года генерал-лейтенант Г. М. Баталов — в отставке.

Жил в Киеве. Работал заместителем директора Института кибернетики Академии наук УССР. Автор мемуаров. Вёл активную общественную работу, был членом Президиума Украинского комитета защиты мира, членом Украинского республиканского правления Общества советско-чехословацкой дружбы. Скончался 19 сентября 1988 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (26.10.1943, № 1408)
 Орден Ленина (26.10.1943)
 Четыре ордена Красного Знамени (3.02.1943, 26.07.1943, 31.10.1967, …)
 Орден Кутузова II степени (13.09.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейные медали

Мемуары 
 Баталов Г. М. Ратное поле. — Киев: Политиздат Украины, 1985. — 214 с.

Память 

 Почётный гражданин города Шебекино.
 В средней общеобразовательной школе поселка Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области находится краеведческий музей имени Г. М. Баталова.
 Одна из центральных улиц поселка Маслова Пристань названа в честь Г. М. Баталова.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Памяць: Гіст.-дакументальная хроніка Віцебска. У 2-х кн. Кн. 1-я / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2002. — 648 с.: іл. — 5000 экз. — ISBN 985-11-0246-6.
 Днепр — река героев. — Киев: Политиздат Украины, 1983. — 371 с. — С.284.

Ссылки 
  

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Мемуаристы СССР
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище
Выпускники Объединённой белорусской военной школы
Преподаватели Объединённой белорусской военной школы